Dmitri Archipow ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Nikolajewitsch Archipow (* 1981), russischer Freestyle-Skier
 Dmitri Wladimirowitsch Archipow (* 1993), russischer Eishockeyspieler